Mpela peut faire référence à : 
 Bouro Mpela (né en 1975), chanteur, auteur-compositeur, danseur et chorégraphe congolais (RDC).
 Norah Mpela,  Miss Congo (République démocratique du Congo) 2004.
 Joël Kimwaki Mpela (né en 1986), footballeur international congolais.